Az 1949–1950-es magyar női röplabdabajnokság a negyedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Csepeli MTK új neve Csepeli Vasas lett.
A Kőbányai Polgári Serfőző SE egyesült a Dréher SE-vel, új neve Kőbányai SDSE lett.
A MEFESZ TE új neve Bp. Főiskolai DISZ lett.
A BRE új neve Bp. Dózsa lett.
A Háztartási Bolt NV új neve Meteor Háztartási Bolt lett.
A KAOE új neve Meteor KAOE lett.
Az MTK új neve Textiles SE lett.
A Columbia SE új neve III. ker. Textil lett.
A Munkás TE új neve Meteor Munkás TE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

II. osztály 
1. Ganz Villany 36, 2. MÉMOSZ 32, 3. MÁVAG ASE 30, 4. BSE 22, 5. ORI 18, 6. Pénzügyi DSE 16, 7. Goldberger SE 14, 8. Pénzverő SE 12, 9. Stühmer SC 4, 10. Állami Nyomda 4 pont. KSDSE, Chinoin SC törölve.

Források 
Népsport 1950.07.06. (tabella, II. osztály)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag